Такмичење у бобу за мушкарце у двоседу на Зимским олимпијским играма 1998. у Нагану одржано је у Спирал центру 14. и 15. фебруара 1998.

Вожене су четири вожње две 14. и две 15. фебруара. 1998 год.

Резултати 

* - и друга екипа има исто време

Литература 
 1998 bobsleigh two-man results

Боб на Зимским олимпијским играма 1998.